Āhevānū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ahovanoo, ort, Semnan, 
 Gardaneh-ye Āhūān, bergspass, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar